Le « faux frère » est un synonyme du « judas » ou du « traître » dans une relation amicale forte ou étroite (comme pour des « meilleurs amis »), généralement empreinte d'une valeur symboliquement familiale (par exemple, des « frères de cœur »).

Arts 
Faux Frères ou Les Faux Frères est le titre de plusieurs œuvres.

Audiovisuel

Cinéma 
 / 
 Les Faux Frères, film germano-autrichien de Níkos Perákis sorti en 1976.

Télévision 

 Faux frères (Feindliche Brüder), cinquième épisode de la saison 10 d’Alerte Cobra diffusé en 2001.

 Faux frères siamois (Humbug), vingtième épisode de la saison 2 de X-Files diffusé en 1995 ;
 Faux Frère (Skin), sixième épisode de la saison 1 de Supernatural diffusé en 2005 ;
 Faux Frère (The Man In the S.U.V.), deuxième épisode de la saison 1 de Bones diffusé en 2005 ;
 Faux frères (I Love You But I've Chosen Darkness), cinquième épisode de la saison 4 des Frères Scott diffusé en 2006 ;
 Faux frères (Single Stamina), dixième épisode de la saison 2 de How I Met Your Mother diffusé en 2006.

 Faux frères, seizième épisode de la saison 22 des Mystères de l'amour diffusé en 2020.